Marek Gwóźdź (ur. 24 maja 1977) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubów BBTS Włókniarz Bielsko-Biała i WKS Zakopane.

Przebieg kariery 
Gwóźdź w latach 1993-1997 brał udział w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy to zajął 88. miejsce w klasyfikacji generalnej. Tylko raz awansował do serii finałowej, a miało to miejsce w Chamonix 16 grudnia 1995. W tym samym sezonie wystartował także w mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz i zajął 43. miejsce. Po raz ostatni w zawodach Pucharu Świata wystartował w sezonie 1998/1999 w Zakopanem, gdzie zajął 48. miejsce. W 1999 zdobył brązowy medal mistrzostw Polski na skoczni normalnej.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Mistrzostwa Polski 
 brązowy medal: 1999 (K-85).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy BBTS Włókniarza Bielsko-Biała
Skoczkowie narciarscy WKS Zakopane
Urodzeni w 1977